Smeringochernes är ett släkte av spindeldjur. Smeringochernes ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blindklokrypare
Smeringochernes